Villebon est un nom propre qui peut désigner :

Toponyme

Lac Villebon, un plan d'eau douce du territoire de la ville de Val d'Or, dans la MRC La Vallée-de-l'Or, en Abitibi, au Québec.
Rivière Villebon, un cours d'eau du territoire de la ville de Val d'Or, dans la MRC La Vallée-de-l'Or, en Abitibi, au Québec.

Villebon (Eure-et-Loir), une commune française du département d'Eure-et-Loir en région Centre-Val de Loire.
 Villebon (Seine-et-Oise), une ancienne commune de Seine-et-Oise devenue :
 Villebon-sur-Yvette, une commune française du département de l'Essonne en région Île-de-France.

Autres 
 Villebon 2, centre commercial situé sur la commune française de Villebon-sur-Yvette (cf. supra).
 RC Villebon 91, un club sportif féminin français de volley-ball, basé à Villebon-sur-Yvette (cf. supra).

Voir aussi  
 Villebéon, une commune française du  département de Seine-et-Marne, en région Île-de-France.